Legrand se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antoine Legrand
 Carlos Maria Diego Enrique Legrand